Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Ran che hanno battuto in finale Amir Hadad e Andrew Ilie 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Eyal Ran (Campioni)
 Oleg Ogorodov /  Jim Thomas (quarti di finale)

 Radek Štěpánek /  Michal Tabara (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Challenger 1999